

Cinema 
 La ragazza della porta accanto (Girl Next Door) – film del 2004
 La ragazza della porta accanto (Girl Next Door) – film del 2007

Musica 
 Girls Next Door – gruppo musicale statunitense
 Girl Next Door – gruppo musicale giapponese
 Girl Next Door – singolo delle Lucy Street del 2000
 Girl Next Door – album dei Saving Jane del 2005
 Girl Next Door – album delle Girl Next Door del 2008

Televisione 
 Girl Next Door – serie animata giapponese del 2000
 The Girls Next Door – serie televisiva

Pagine correlate 
La ragazza della porta accanto